Raifusa bezeichnet:

 ein Ort in der osttimoresischen Gemeinde Aileu, siehe Raifusa (Lausi)
 ein Ort und Aldeia in der osttimoresischen Gemeinde Manufahi, siehe Rai-Fussa unter Betano

Siehe auch:
 Rai Fusar
 Raifusan